Список риб Руанди неповний і складається з 80 видів риб, що мешкають у територіальних водах Руанди.

A 

 Acapoeta tanganicae
 Amphilius jacksonii
 Amphilius uranoscopus
 Aplocheilichthys centralis
 Aplocheilichthys pumilus
 Astatoreochromis alluaudi
 Astatotilapia burtoni

B 
 Bagrus docmak
 Barbus acuticeps
 Barbus altianalis
 Barbus apleurogramma
 Barbus cercops
 Barbus claudinae
 Barbus eutaenia
 Barbus kerstenii
 Barbus lineomaculatus
 Barbus microbarbis
 Barbus mohasicus
 Barbus neumayeri
 Barbus nyanzae
 Barbus paludinosus
 Barbus pellegrini
 Barbus ruasae
 Barbus somereni
 Brycinus jacksonii
 Brycinus macrolepidotus
 Brycinus sadleri
 Bryconaethiops microstoma

C 
 Chiloglanis asymetricaudalis
 Chiloglanis ruziziensis
 Clarias gariepinus
 Clarias liocephalus
 Ctenochromis horei
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinus carpio carpio

G 
 Garra dembeensis
 Gnathonemus longibarbis

H 
 Haplochromis adolphifrederici
 Haplochromis astatodon
 Haplochromis crebridens
 Haplochromis erythromaculatus
 Haplochromis gracilior
 Haplochromis graueri
 Haplochromis insidiae
 Haplochromis kamiranzovu
 Haplochromis microchrysomelas
 Haplochromis murakoze
 Haplochromis nigroides
 Haplochromis occultidens
 Haplochromis olivaceus
 Haplochromis paucidens
 Haplochromis rubescens
 Haplochromis scheffersi
 Haplochromis vittatus
 Hippopotamyrus grahami
 Hypophthalmichthys molitrix

L 
 Labeo victorianus
 Limnothrissa miodon

M 
 Marcusenius victoriae
 Mastacembelus frenatus
 Mormyrus kannume

O 
 Oreochromis esculentus
 Oreochromis leucostictus
 Oreochromis macrochir
 Oreochromis mweruensis
 Oreochromis niloticus eduardianus
 Oreochromis niloticus niloticus

P 
 Petrocephalus catostoma catostoma
 Pollimyrus nigricans
 Polypterus senegalus senegalus
 Protopterus aethiopicus aethiopicus
 Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

R 
 Raiamas moorii

S 
 Schilbe intermedius
 Synodontis afrofischeri
 Synodontis ruandae

T 
 Tilapia rendalli

V 
 Varicorhinus leleupanus
 Varicorhinus platystomus
 Varicorhinus ruandae

Примітки

Джерела 

 De Vos, L. i D. F. E. Thys van den Audenaerde, 1990: Petits Barbus (Pisces: Cyprinidae) du Rwanda. Revue d'Hydrobiologie Tropicale v. 23 (núm. 2): 141—159.
 Snoeks, J., L. de Vos, E. J. Coenen i D. F. E. Thys van den Audenaerde, 1990: Description de deux nouvelles espèces d´Haplochromis (Teleostei, Cichlidae) du lac Kivu, Rwanda. Cybium v. 14 (núm. 1): 63-76.

Посилання 

 FAO - Fishery country profile of Rwanda  

Руанда
риб
Руанда
Фауна Руанди